Сергей Иванович Медве́дев:
 Медведев, Сергей Иванович (1899—1979) — советский энтомолог.
 Медведев, Сергей Иванович (1912—1942) — Герой Советского Союза.
 Медведев, Сергей Иванович (род. 1936) — советский футболист.